Spore har flere betydninger eller specialiseringer:
 Horn – vækst på fugles mellemfod.
 Hestespore – et rytterredskab på ridestøvlens hæl.
 Svampespore – svampekim, svarer til frø hos planter.
 Spore (botanik) – Haploide mellemgenerationer hos sporeplanter (mosser, bregner, ulvefodsplanter og padderokplanter).
 Spore (bakterie) – nogle bakteriers hvilestadium (f.eks. hos Baccillus og Clostridium). 
 Spore (computerspil) – et computerspil, udviklet af Will Wright.
 Spore (band)) – et amerikansk band
 Galaxy of Fear: Spore – bog af John Whitman
 Spore West pomorskie – polsk landsby
 Spore (1987 computerspil) – spil til Commodore 64 og ZX Spectrum
 Spore (1991 computerspil) – spil til MS-DOS

Forkortelse 
Forkortelse for Security Protocols Open Repository (SPORE)